Олега Паршутіна вулиця — вулиця у Фортечному районі Кропивницького, на Балашівці. Простягається від вулиці Дарвіна до проспекту Інженерів. Проходить через промзону. Її перетинають вулиці Кільцева і Миколи Леонтовича.

До 2016 року носила назву вулиця Аерофлотська.

Джерела 

Паршутіна